Joey Pollari – attore statunitense
 Luigi Pollari Maglietta – generale e dirigente sportivo italiano
 Nicolò Pollari – generale e accademico italiano
 Vito Pollari – allenatore di pallacanestro italiano